Ferrarius ist der Nachname von: 
Johannes Ferrarius (1486–1558), deutscher Theologe, Jurist und Philosoph
Ferrarius (Alchemist), auch Efferarius, ein italienischer Mönch, häufig ins 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts gesetzt, Autor alchemistischer Schriften